Ferien steht für:
 Ferien, vom lateinischen feriae für Festtage

Ferien ist der Titel folgender Filme:
 Ferien (2007), deutscher Film von Thomas Arslan
 Ferien (2016), deutscher Film von Bernadette Knoller